Софья Бобринская:
 Бобринская, Софья Александровна (урождённая графиня Самойлова; 1797 или 1799—1866) — русская великосветская дама, хозяйка успешного петербургского салона, фрейлина императрицы Марии Фёдоровны.
 Бобринская, Софья Алексеевна (в первом браке Долгорукова, во втором браке княгиня Волконская; 1887—1949) — русский авиатор, одна из первых женщин-пилотов.